Wilczyska peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Wilczyska, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Wilczyska, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne.